Инвуд има више значења:
 Инвуд (Флорида)
 Инвуд (Њујорк)
 Инвуд (Западна Вирџинија)
 Инвуд (Ајова)